Cette page contient les pages d'homonymie de Ron Taylor et Ronnie Taylor.

Ron Taylor ou Ronnie Taylor peut désigner :
 Ron Taylor (1924-2002), un acteur américain ;
 Ronnie Taylor (1924-2018), parfois crédité Ron Taylor, un cadreur et directeur de la photographie anglais.